Сомере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Орлеана, 26 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 459,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сомере на сайті французького Національного інституту географії
 Сомере на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сомере на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сомере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сомере на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар